Sensibilidad hace referencia a:
 la facultad de sentir, propia de los seres animados.
 en estética: gusto artístico.
 en psicología, ética o moral: empatía, compasión, humanidad, etc. 
 en medicina y biología:
- sensibilidad biológica, facultad de un ser vivo de percibir estímulos externos e internos a través de los sentidos;
- sensibilidad epidemiológica, probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo;
- sensibilidad química múltiple.

 Sensible (música): en el sistema tonal hace referencia al séptimo grado de una escala musical.  

 en tecnología es la capacidad de un sensor de detectar la presencia o medir una variación en una magnitud:
- en electrónica: sensibilidad de un dispositivo electrónico, mínima magnitud en la señal de entrada requerida para producir una determinada magnitud en la señal de salida, dada una determinada relación señal/ruido, u otro criterio especificado;
- en fotografía: sensibilidad fotográfica'.
 en economía: análisis de sensibilidad.

Obras artísticas o literarias
 Sentido y sensibilidad''

Referencias

Enlaces externos